

Patronyme 
  (1913-1985), physicien et ingénieur britannique qui a donné son nom au Beeching cuts.
 Vicky Beeching (née en 1979), chanteuse britannique.

Divers 
 Beeching cuts, programme de restructuration du réseau ferroviaire britannique.